San Antonio de Areco kan syfta på följande platser:

Argentina 

 San Antonio de Areco (kommun), Buenos Aires, 
 San Antonio de Areco (kommunhuvudort), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar